Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Nestor che ha battuto in finale Chris Woodruff 6-3, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Chris Woodruff (finale)
 Steve Campbell (semifinali)
 Daniel Nestor (Campione)

 Albert Chang (quarti di finale)
 Brian Dunn (primo turno)
 Robbie Weiss (semifinali)
 Mario Rincon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1995